Клавікула — латинська назва ключиці.

Клавікула — стародавні тексти про чаклунство і магічні ритуали. У колишні часи посвячені могли знайти там інструкції та магічні формули для складання мікстур і чарівних напоїв, виготовлення пентаклей і талісманів, спеціальні замовляння і числові комбінації для отримання влади над іноматеріальними сутностями. Назва «Клавікула» походить від поняття «ключ», що відкриває двері в сховище таємних знань. Так іменувався «Ключ Соломона» - інкунабула, авторство якої приписується царю-магу Соломону.